A montenegrói férfi vízilabda-bajnokság (montenegróiul: Prva crnogorska vaterpolska liga) a Montenegrói Vízilabda- és Úszószövetség által szervezett vízilabda-versenysorozat, mely 2006 óta évente kerül megrendezésre.

Ezt megelőzően a jugoszláv és a Szerbia és Montenegró-i bajnokságban szerepeltek a montenegrói csapatok.

A bajnokságban négy csapat vesz részt. Jelenlegi címvédő a Jadran Herceg Novi.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Források

 Információk a montenegrói vízilabda-szövetség honlapján 

Vízilabda-bajnokságok
Montenegró sportélete